Beppe Tenti – imprenditore, produttore televisivo ed esploratore italiano
 Filippo Tenti – conduttore televisivo, produttore televisivo ed esploratore italiano